Vigny (Moselle)
 Vigny (Val-d'Oise)

Daarnaast kan Vigny verwijzen naar:
 Alfred de Vigny (1797 – 1863), Frans schrijver, toneelschrijver en dichter